Andrés Velasco puede referirse a:

 Andrés Velasco Brañes (1960-), economista y político chileno;
 Andrés Velasco Reyes (1974-), actor chileno;
 Andrés Velasco Rubio (1935-), cineasta español.
 Andrés Velasco Carreras (1952-), Diplomado en Fisioterapia, Barcelona-España